Il toponimo La Calera può riferirsi a diverse località:

La Calera, comune del Cile nella Provincia di Quillota
La Calera, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
La Calera, comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba, dipartimento di Colón.